Suzy Records, diskografska kuća iz Zagreba
 Suzy (pjevačica), portugalska pjevačica